Берггоф (, «гірський двір») — німецька власна назва.
Берггоф — стара німецька назва латвійського міста Броцени.
Берггоф — альпійська резиденція Гітлера.